Esta é uma lista de escritores noruegueses organizada por ordem cronológica da data de nascimento. A lista não é exaustiva de todos os noruegueses que tenham sido criadores de alguma obra literária publicada, mas apenas de todos aqueles que na Wikidata estejam registados como tendo tido, entre outras, a ocupação (P106) de escritor (Q36180), nela não constando assim apenas os que se dedicaram em exclusividade à escrita.

A tradição literária dos noruegueses é expressiva destacando-se três escritores que foram laureados com o Prémio Nobel da Literatura, sendo eles Bjørnstjerne Bjørnson, em 1903, Knut Hamsun, em 1920, e Sigrid Undset, em 1928.

Como nas outras listas geradas a partir da Wikidata, a apresentação de nomes dos escritores e dos restantes dados em itálico significa que esses items não têm ainda artigo próprio criado na Wikipédia em português, tendo apenas ficha na Wikidata. Os escritores cuja data de nascimento inserida na Wikidata seja do tipo "século ..." estão elencados no final do respectivo século. No início da lista estão elencados os escritores sem data de nascimento inserida na Wikidata.

∑ 3891 items.

Ver também 
Literatura da Noruega